Le patronyme Otten est une forme génitive de Otto.

Patronyme 
 Jacob Otten Husly (1738 - 1796), architecte et stucateur néerlandais ;
 Jonny Otten (1961 -   ), footballeur allemand ;
 Mark Otten (1985 -    ), footballeur néerlandais ;
 Thomas Otten, contre-ténor français ;
 Willem Jan Otten, (1951 -    ), écrivain néerlandais.

Toponyme 
 Stade Jules Otten situé à Gand, Belgique, son nom rend hommage à Jules Otten, un des fondateurs du club de La Gantoise. 

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand
Patronyme allemand